Der Supercup 1989 war die vierte und letzte Saison des Supercups. Der erste Lauf fand am 30. April 1989 auf dem Nürburgring. Das Saisonfinale am 24. September fand ebenfalls dort statt. Insgesamt wurden in der Saison fünf Läufe ausgetragen. Davon fanden vier Rennen in Deutschland und ein Rennen in Großbritannien statt.

Der für das Blaupunkt-Sachs-Joest-Racing-Team startende Bob Wollek gewann mit 44 Punkten den Titel in der Fahrerwertung. Das Team Blaupunkt-Sachs-Joest-Racing konnte die Teamwertung verteidigen und gewann den dritten Titel.

Meisterschaft 
In der letzten Supercup-Saison wurde die Meisterschaft von Sat.1 unterstützt, so dass diese unter dem Namen ADAC SAT1 Supercup ausgetragen wurde.

Das Rennen auf dem Hockenheimring wurde aus dem Rennkalender herausgenommen. Stattdessen fand der zweite Lauf in Silverstone statt.

Nachdem bereits Jaguar 1988 nicht mehr mit einem Werksteam im Supercup vertreten war, stieg auch Porsche nach Ende der Saison 1988 aus. Ebenfalls verzichtete das in der Vorsaison erfolgreiche Team Sauber Mercedes auf eine Teilnahme. Somit gingen in der Saison 1989 nur noch private Rennteams an den Start.

Das Blaupunkt-Sachs-Joest-Racing-Team dominierte mit dem Porsche 962 C die Meisterschaft und konnte neben der Teamwertung auch mit Bob Wollek und Louis Krages alias „John Winter“ die ersten beiden Plätze der Fahrerwertung sichern. Den dritten Platz belegte der Österreicher Walter Lechner.

Rennkalender und Ergebnisse

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte wurden an die ersten 10 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben:

Fahrerwertung

Teamwertung

Einzelnachweise 

Motorsportsaison 1989
Sportwagen-Rennserie